Göröcs János (Gánt, 1939. május 8. – Budapest, 2020. február 23.) válogatott magyar labdarúgó, csatár, edző.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
1956-ban mutatkozott be a Vasas Izzó NB II-es csapatában. Innen 18 évesen került az Újpesti Dózsa csapatához, amelyhez 15 évig hű maradt. Az Újpesttel ötszörös magyar bajnok és kétszeres kupagyőztes. 1961-1962 KEK kiírásban a sorozat gólkirálya lett, a csapat az elődöntőig jutott. 1968-1969-es VVK szezonban, a döntőben a Newcastle Uniteddel szemben maradtak alul. 1972 és 1974 között Tatabányán játszott és két Közép-európai kupa-győzelem volt a legnagyobb eredménye.

A válogatottban 
1957-ben tagja volt a spanyolországi UEFA-tornán szereplő ifjúsági válogatottnak. A magyar válogatottban 1958 és 1970 között 62 alkalommal szerepelt és 19 gólt szerzett. 1960-ban a római olimpián a bronzérmes csapat tagja (9-szeres olimpiai válogatott). 1962-ben a chilei világbajnokságon ötödik helyezést ért el a válogatottal. 1964-ben a spanyolországi Európa-bajnokságon egy bajnoki mérkőzésen szerzett sérülés miatt nem tudott részt venni.

Edzőként 
1974-ben kezdte edzői pályafutását. Először Újpesten volt az ifjúsági csapat edzője. 1976-tól évekig Kuvaitban dolgozott utánpótlásedzőként. 1985 és 1988 között az Újpesti Dózsa vezetőedzője. 1986-1987-es idényben második, és MNK győztesek, a következőben harmadikak. Összesen 93 mérkőzésen irányította a lila-fehéreket. A kilencvenes évek elején Iránban dolgozott.

Halála
2020. február 23-án, 80 éves korában hunyt el. Temetése március 13-án volt a Megyeri temetőben.

Sikerei, díjai 
 A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (1994)
 Újpest díszpolgára (2008)
 Budapest díszpolgára (2012)
 A Magyar Érdemrend középkeresztje (2015)
 Az MLSZ Életműdíja (2016)
 Szent István-érem (2019)
 MOB fair play trófea, életmű kategória (2019)
 Prima díj (2019)

Játékosként 
 olimpiai bronzérmes: 1960, Róma
 Világbajnoki 5. hely: 1962, Chile
 Magyar bajnok (5): 1959–60, 1969, 1970-tavasz, 1970–71, 1971–72
 Magyar Népköztársasági Kupa-győztes (2): 1969, 1970
 Vásárvárosok kupája 2. hely: 1968–69
 Kupagyőztesek Európa-kupája gólkirály (1): 1961–62
 Közép-európai kupa-győztes (2): 1972–73, 1973–74
 az Újpesti Dózsa örökös bajnoka: 1985

Edzőként 
 Magyar Népköztársasági Kupa-győztes (1987)

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források

 Lakat T. Károly: Titi. Göröcs János, a varázsló; Kossuth, Bp., 2017

1939-ben született személyek
2020-ban elhunyt személyek
Magyar labdarúgók
Az Újpest FC labdarúgói
Az FC Tatabánya labdarúgói
Magyar labdarúgóedzők
Labdarúgócsatárok
A Vasas Izzó labdarúgói
Az 1962-es világbajnokság labdarúgói
Az Újpest FC vezetőedzői
Magyar olimpiai bronzérmesek
Az 1960. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
Budapest díszpolgárai
Magyar bajnok labdarúgók
Az NB I labdarúgói
Prima díjasok